Бри:
 Бри — название сорта сыра, производимого во французском регионе Бри.
 Бри — вымышленный посёлок в книгах Толкина, в русских переводах известный как Пригорье.

Топоним 
 Бри — историческое название одного из регионов во Франции.
 Бри — средневековое графство, расположенное на северо-востоке Франции.
 Бри — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Бри — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.
 Бри — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен.
 Бри — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Бри — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Бри — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Бри — город в Ирландии.
 Бри — жилой район города Флёрюс в Бельгии.
 Бри-су-Барбезьё — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Бри-суз-Аршьяк — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Бри-су-Мата — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Бри-су-Мортань — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Бри-су-Шале — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Бри-сюр-Марн — деревня во французском департаменте Сены.

Персоналии 
 Бри Ларсон (род. 1989) — американская актриса, обладательница премии «Оскар».
 Бри Олсон (род. 1986) — американская порноактриса украинского происхождения.
 Бри Ван де Камп — вымышленная героиня американского сериала «Отчаянные домохозяйки» в исполнении Марсии Кросс.
 Бьянка Бри (род. 1990) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 Бри (Бри-Бейн), Мария Феликсовна (1892—1972) — художник, плакатист, график.
 Теодор де Бри (1528–1598) — голландско-немецкий гравёр и издатель.
 Элисон Бри (род. 1982) — американская актриса.